Fornos ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Fornos (Castelo de Paiva), Gemeinde im Concelho de Castelo de Paiva
 Fornos (Freixo de Espada à Cinta), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Freixo de Espada à Cinta
 Fornos (Marco de Canaveses), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Marco de Canaveses
 Fornos (Santa Maria da Feira)
 Fornos de Algodres
 Fornos de Algodres (Gemeinde)
 Fornos de Maceira Dão
 Fornos do Pinhal

in Spanien:
 Fornos (Asturien)